Encara que popularment es pensa que el ping pong és un esport típicament xinès i molt antic, no és així. El seu origen és aristocràtic i britànic que aparegué, tal com es practica avui, a començaments del . L'any 1953 la República Popular de la Xina es trobava pràcticament aïllada internacionalment, Ivor Monatagu, gran impulsor d'aquest esport va aconseguir que la Xina participés en un campionat internacional al contrari que Taiwan. L'any 1959 es produeix un gran èxit esportiu en aconseguir el campionat en la modalitat individual masculina. I Xina va organitzar el torneig internacional de 1961 i és llavors quan el ping-pong esdevé un dels esports de masses d'aquest país. Però el 1966 i amb la Revolució Cultural el ping-pong perd suport quan el mariscal He Long sofreix una purga, Els campions que tornen de l'estranger no només són mal rebuts a casa seva, com es feia habitualment, sinó que sofreixen una forta repressió acusats de “burgesos” i “trofeistes”. Els guàrdies rojos no van limitar-se a destrossar monuments i obres del passat sinó que van fer malbé milers de taules de ping-pong a tot arreu 
La situació d'aquest esport va canviar arran de sos fets; amb la ruptura de la col·laboració amb els soviètics, Xina temia una escalda en el conflicte fronteres (1989) i després de dècades de sever antagonisme amb els nord-americans es produeix un acostament entre la Xina i els Estats Units,convertint-se el ping pong en una eina per als futurs contactes diplomàtics.

Diplomàcia del ping-pong 
Durant seva recerca d'aliances i, també, garantir la neutralitat en cas de conflicte, el president Richard Nixon i els seus col·laboradors s'havien adonat de la impossibilitat d'una victòria dels Estats Units a la Guerra del Vietnam.
Quan l'equip estatunidenc es trobava participant en el 31è Campionat del Món al Japó, es va arribar una invitació oficial per visitar la Xina, Aquest fou l'inici del restabliment de les relacions diplomàtiques entre els dos països, Una delegació d'alt nivell encapçalada per Nixon va visitar la Xina el 1972.

Filatèlia 
Per commemorar la diplomàcia del ping-pong, Guinea-Conakry va emetre segells l'any 1971. La República Popular de la Xina també va celebrar el 35è aniversari del fet.

Referències 

 ''La història secreta del Ping-Pong” de Manel Ollé. Revista L'Avenç. Abril de 2015.

Per aquest article s'han fet servir informacions procedents d'articles de la Wikipedia en anglè i alemany relacionats amb el Ping -Pong xinès i amb la Diplomàcia del Ping-Pong.

Bibliografia 
 Ping Pong Diplomacy.The Secret History Behind the Game That Changed the Worldñ de Nicholas Griffin.

Enllaços externs 

http://www.smithsonianmag.com/history/ping-pong-diplomacy-60307544/?no-ist

Esport a la República Popular de la Xina per esport
Tennis de taula